Крилатське (район) — район Західного адміністративного округу Москви і однойменне муніципальне утворення;
 Крилатське (Москва) — колишнє село, включене до складу Москви в 1960 році;
 Крилатське (станція метро) — станція Арбатсько-Покровської лінії Московського метрополітену;
 Крилатське (велотрек) — велотрек у районі Крилатське;
 Крилатське (велотраса) — кільцева велотраса у районі Крилатське;
 Крилатське (льодовий палац) — критий ковзанярський центр у районі Крилатське;
 Крилатське (гребний канал) — гребний канал у районі Крилатське.